Port Byron, un village du comté de Rock Island dans l'Illinois.
 Port Byron Township, un township du comté de Rock Island dans l'Illinois.
 Port Byron, un village du comté de Cayuga dans l'État de New York.